Australopithecus aethiopicus o Paranthropus aethiopicus és una espècie extinta d'homínid dels gèneres australopitec o Paranthropus segons els criteris dels paleontòlegs.

Fou descobert el 1985 per A. Walker a la vora oest del llac Turkana a Kenya.

La troballa assignada amb les sigles KNM WT 17000 i col·loquialment coneguda com el crani negre per la coloració dels ossos pels alts nivells de manganès mostra unes caràcterístiques peculiars com la cara massissa sense cap paral·lel amb la resta d'australopitecs.

Té una antiguitat aproximada de 2,5 milions d'anys.

A. aethiopicus fou primer trobat abans a Etiòpia el 1968 i tenia una gran cresta sagital. Sense poder saber-se res més de la seva morfologia.

Referències 
 http://www.mnh.si.edu/anthro/humanorigins/ha/aeth.html 
 http://www.archaeologyinfo.com/australopithecusaethiopicus.htm 
 http://www.msu.edu/~heslipst/contents/ANP440/aethiopicus.htm

Australopitecs